Dreams (Engels voor dromen) kan diverse betekenissen hebben:

films:
Dreams (1940) van Felix E. Feist
Kvinnodröm (1955) van Ingmar Bergman met Eva Dahlbeck
Dreams (1990) van Akira Kurosawa
 band
Dreams (band), Amerikaanse jazzrockband
muziekalbums:
Dreams (Dreams) (1971), van de band Dreams
Dreams (Klaus Schulze) (1986), album van Klaus Schulze
Dreams (2 Brothers on the 4th Floor) (1994), album van 2 Brothers on the 4th Floor
Dreams (To remember) (1995), van Piet Veerman
Dreams (The Whitest Boy Alive) (2008), album van The Whitest Boy Alive
liedjes en singles:
Dreams (Fleetwood Mac) (1977), lied van Fleetwood Mac
Dreams (The Cats) (1975), lied van The Cats
Dreams (The Cranberries) (1992), lied van The Cranberries
Dreams (Will Come Alive) (1994), single van 2 Brothers on the 4th Floor
Dreams (High and Mighty Color) (2007), lied van High and Mighty Color
Dreams (Beck) (2015), single van Beck
overige
Dreams (computerspel), een computerspel van het genre actiespel

Zie ook 
 Dream